Епархия Каннура () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Каннур, Индия. Епархия Каннура входит в митрополию Вераполи. Кафедральным собором епархии Каннура является церковь Пресвятой Троицы.

История 
5 ноября 1998 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Cum ad aeternam, которым учредил епархию Каннура, выделив её из епархии Каликута.

Ординарии епархии 
 епископ Varghese Chakkalakal (5.11.1998 — 15.05.2012);
 апостольский администратор Varghese Chakkalakal (15.05.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Cum ad aeternam

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Индии